Europamästerskapet i volleyboll för herrar 2019 är det 31:a europamästerskapet för herrar och arrangeras 13–29 september 2019 i Belgien, Frankrike, Nederländerna och Slovenien. Mästerskapet var det första för herrar som arrangerades av fyra länder samt det första som innehöll 24 lag. Serbien blev mästare genom att i finalen besegra Slovenien med 3-1.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel 
</div>

Slutplaceringar

Referenser

2019 i Belgien
2019 i Frankrike
2019 i Nederländerna
2019 i Slovenien
2019
Internationella volleybolltävlingar i Belgien
Internationella volleybolltävlingar i Frankrike
Internationella volleybolltävlingar i Nederländerna
Internationella volleybolltävlingar i Slovenien